Ligbi peut désigner :
 les Ligbi, un peuple du Ghana et de Côte d'Ivoire
 le , une langue mandée